Hohenemser ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Hohenemser (1937–2011), deutsch-US-amerikanischer Physiker
 Emma Hohenemser (1835–1900), deutsche Pädagogin, siehe Emma Guerrieri Gonzaga
 Ernst Hohenemser (1870–1940), deutscher Aphoristiker
 Henri Hohenemser (1946–2014), deutscher Theaterregisseur, Schauspieler und Bildender Künstler
 Herbert Hohenemser (1915–1992), deutscher Theaterwissenschaftler und Kulturreferent
 Ida Hohenemser (1866–1920), deutsche Montessoripädagogin und Philanthropin
 Kurt Hohenemser (1906–2001), deutscher Physiker
 Paul Hohenemser (1869–1932), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Peter Hohenemser (* 1952), deutscher Unternehmensberater und Aufsichtsrat
 Richard Hohenemser (1870–1942), deutscher Musikschriftsteller
 Rolf Hohenemser (1920–1997), deutsch-italienischer Schauspieler, siehe Rolf Tasna
 Silvia Hohenemser (1942–2010), deutsche Rundfunkredakteurin, siehe Silvia Koller

Siehe auch:
 Hohenems (Begriffsklärung)
 Emser